Dunkelziffer steht für: 
 Dunkelziffer, Begriff aus der Statistik
 Dunkelziffer (Band), deutsche Musikgruppe
 Dunkelziffer (Krimi), Kriminalroman
 Dunkelziffer (Verein), Kinderhilfsverein

Siehe auch:
 Dunkelziffer der Armut